

Astronomia 
 Pales – planetoida o numerze katalogowym 49

Ludzie 
 Pales – nazwisko hiszpańskie

Osoby o nazwisku Pales 
 José María Pales – hiszpański tenisista stołowy, uczestnik letnich igrzysk olimpijskich

Mitologia rzymska 
 Pales – rzymskie bóstwo pasterskie o nieokreślonej płci

Taksonomia 
 Pales – rodzaj muchówek z rodziny rączycowatych
 pales – łaciński epitet gatunkowy, np. Boloria pales (dostojka pales), , , Hylobius pales
 pales – polski epitet gatunkowy, np. dostojka pales

Zobacz też 
 Peter Páleš – czechosłowacki i słowacki kajakarz, medalista mistrzostw świata, uczestnik letnich igrzysk olimpijskich 
 Teresa od Matki Boskiego Pasterza Chambó y Palés – hiszpańska błogosławiona Kościoła katolickiego
 inne taksony w randze rodzaju: Neopales, Palesisa, Parapales

Przypisy